«Нэшвилл Предаторз» () — профессиональный хоккейный клуб, выступающий Центральном дивизионе Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Клуб был основан в 1998 году и базируется в городе Нашвилле, штат Теннесси, США. Домашние матчи проводит на стадионе «Бриджстоун-арена». Лучшим достижением в плей-офф для «Предаторз» был Финал Кубка Стэнли 2017 года, где команда уступила «Питтсбург Пингвинз» в шести матчах. В сезоне 2017/18 впервые стал победителем регулярного чемпионата.

Легенда

Статистика сезонов

Статистика трофеев

Примечания

Ссылки 
Статистика сезонов «Нэшвилл Предаторз» на hockeydb.com

 
Нэшвилл Предаторз